Lubonia peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Lubonia, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Lubonia, un village de la voïvodie de Łódź.